Закон Кирхгофа

Законы, установленные немецким физиком Г. Р. Кирхгофом.

 Правила Кирхгофа для электрической цепи
 Закон излучения Кирхгофа

А также:
 Закон Кирхгофа (химия)